Sony Ericsson K550i — четырёхдиапазонный мобильный телефон фирмы Sony Ericsson. Является наследником телефона K750i, построен на новой платформе DB2020 (K750i — DB2010). Входит в линейку «камерофонов» Cyber-shot.

Описание 
Телефон представляет собой моноблок. Модель выпускалась в двух цветовых решениях, чёрном и белом (Jet Black, Pearl White). Задняя крышка и аккумулятор съёмные. Клавиатура имеет синюю подсветку.

Одним из достоинств телефона считалась его камера — на момент выхода в 2007 году она считалась весьма неплохой. Камера снабжена двойной вспышкой и защищена сдвижной шторкой, под которой также находится зеркальце для самострелов. Весь дизайн задней части аппарата выполнен под цифровую камеру. Разъём для карт памяти располагается на левой боковой стороне, но спрятан под крышкой. Поддерживается «горячая» замена карт. Интерфейсный разъем Fast Port располагается на левой боковой поверхности, он не прикрыт ничем. Музыкальная клавиша здесь же, она достаточно удобна. На правой стороне находится клавиша регулировки громкости, а также металлическая, заметная на ощупь кнопка камеры. На верхнем торце размещён ИК-порт, а также кнопка включения/выключения аппарата, она же отвечает за смену профилей.

Sony Ericsson K550i имеет традиционное для этой фирмы меню — 12 анимированных иконок. Перемещение по меню осуществляется с помощью навигационного джойстика или цифр. Имеется будильник, диктофон, музыкальный проигрыватель и т. д. Поддерживаются Java-апплеты и Bluetooth-подключение. Телефонная книга имеет ограничение либо на 1000 контактов либо на 2500 номеров (если на одну запись будет сохраняться до 5 номеров). На одно имя можно записать 5 телефонных номеров, 3 адреса электронной почты и один адрес веб-страницы.

Характеристики

Ссылки 
 http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_k550-review-128.php

Примечания